Název Březník nese více sídel: 

 Březník – obec v okrese Třebíč
 Březník (Modrava) – samota na Šumavě, v katastrálním území Filipova Huť obce Modrava v okrese Klatovy

 a vrcholů
 Březník (Švihovská vrchovina) (430 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Radkovic v okrese Plzeň-jih
 Březník (Šumava) (1007 m) na Šumavě, v katastrálním území Prášily, nad osadou Dobrá Voda u Hartmanic v okrese Klatovy. Poblíž vrcholu se nalézá poutní kaple svatého Vintíře.

Externí odkazy